Bender Bending Rodríguez (Bender Doblador Rodríguez en la versión española de la serie; Bender Doblador Soto y Bender B. Rodríguez en Latinoamérica) es un personaje de Futurama.

Es el mejor amigo de Fry, y el cocinero de Planet Express. Fue fabricado en Tijuana, México, en el año 2997 (según el capítulo 3ACV01 - Amazonas con ganas). Existe un robot idéntico a él, salvo por una barbilla negra, llamado Flexo, que aparece en cuatro capítulos; en unos es un amigo inseparable de Bender, mientras que en otros se llevan bastante mal.

Su edad se divide en dos: por un lado, su cuerpo tiene 31 años, mientras que su cabeza tiene varios siglos. Esto es porque en un viaje al pasado, concretamente al año 1947 en el desierto de Roswell, su cabeza cayó fuera de la nave, siendo desenterrada en el futuro. Además, tras la película Futurama: Bender's Big Score su edad aumenta debido a una serie de viajes que hace al pasado, pues para volver al futuro se limita a esconderse en el sótano y esperar que pasen los siglos hasta llegar a "su presente".

Personalidad 
En Futurama, los robots representan seres que no poseen las limitaciones humanas, entre ellas la ética, lo que les permite ocupar el lugar más ruin y miserable de la sociedad, aunque formando parte de manera plena de ella. Por ello, utilizando un elemento «poco familiar», como son los robots, se nos puede mostrar «algo familiar», como son los defectos del ser humano; todo ello canalizado a través de Bender, que actúa como un reflejo de todos ellos.

Es un personaje misántropo, egocéntrico, sociópata, cleptómano, alcohólico (aunque bebe para deshacerse del óxido) con problemas de  tabaquismo (aunque él dice que lo hace parecer importante), deshonesto, seductor, desleal, perezoso, con demasiados problemas con la ley y amplios aspectos negativos de antihéroe y humor negro. Muchas veces suele ser cruel, mal intencionado o burlesco con sus amigos, incluso ocasionalmente ha llegado a apuntar con una pistola a Fry por no seguir sus ideas. Se ha demostrado, en ocasiones, que le guarda cariño a "sus humanos" en especial a Fry.

En su trabajo no expresa excesiva atención, por lo que sólo se dedica a tomar alcohol, fumar puros y en ligar con mujeres-robot.

Tiene una personalidad dominante, pero cambia de opinión cuando las cosas le van mal, pese a que casi nunca se arrepiente de lo que ha hecho.

Su torpeza natural es notable en la serie, lo que muchas veces empeora las situaciones.

Suele meterse en líos y así causa alguna trama principal o secundaria dentro del capítulo.

Es muy vengativo, y no se detiene hasta conseguir su venganza.

Historia 
Bender trabajaba como doblador de vigas, pero renunció cuando se enteró de que éstas se utilizaban para fabricar cabinas de suicidio, además de querer destruirse. Cuando espera su turno para el suicidio, conoce a Fry, a quien le sorprende encontrarse con un auténtico robot. Después de que Fry convenciera a Bender de no morir le pide que sean amigos, Bender le responde sorprendido si de verdad quiere tenerlo de amigo y Fry asiente. Más tarde se encuentran con Leela quien persigue a Fry para insertarle su chip de carrera, Bender le ayuda a escapar hasta que quedan encerrados en el salón de un museo de cabezas; Fry insiste en que Bender doble los barrotes, pero se niega explicando que sólo dobla para fines constructivos, en ese momento voltea recibiendo una descarga eléctrica que le hace cambiar de idea (y posiblemente a su actual personalidad), con lo cual al final decide que vivirá para hacer lo que sea, cuando quiera y a quien sea. Se hace amigo de Leela cuando esta también renuncia a su trabajo, ella ha calificado algunas veces a Bender como un buen sujeto, como en el episodio Mis tres soles cuando le revela que le gusta su actitud de valentía; sin embargo en otras ocasiones lo califica como un ladrón y un ególatra robot.

Romances 
En muchos capítulos, Bender sale con diversas fembots, pero nunca hay una pareja estable, pues generalmente sólo quiere su dinero. Varían desde la cabeza de Lucy Liu, una condesa robot (en un episodio que parodia al Titanic) o la mismísima nave de Planet Express. Aunque también ha amado sinceramente muchas veces (sin embargo las olvida al poco tiempo).

En el capítulo 13 de la cuarta temporada, "Dóblala", Bender se hace pasar por una mujer robot para ganar unas cuantas medallas olímpicas para un país imaginario que él mismo inventó. El profesor Farnsworth accede a realizarle un cambio de sexo al descubrir que es necesario mostrar el género ya que la competición era exclusivamente para mujeres robot de diferentes planetas. Al cabo del tiempo el aceite para mujeres robot inunda el cuerpo de Bender (que se hace llamar Coilette) y conoce a Calculón en un programa de TV. Acaba sintiendo algo por él a pesar de que la idea de Bender, en un principio, era llevarse todo el dinero que pudiese. En la boda entre Calculón y Coilette ésta finge su propia muerte para poder regresar a su cuerpo. Al final del capítulo, ya vuelto a su original estado de hombre robot, mientras ve una escena de la película que Calculón había protagonizado en memoria de Coilette, se le escapa una lágrima sin que nadie se dé cuenta.
En el cuarto episodio de la temporada VI se desarrolla un romance entre él y Amy Wong, que sirve para estudiar el taboo de la robosexualidad.

Apariciones alternativas 
 Bender ha hecho algunos cameos en Los Simpson. En el episodio Future-Drama Luego de pasar por un túnel cuántico, Bender aparece entre medio de Homer y Bart, diciendo: "¡Genial, sois mis nuevos mejores amigos!". Homer le dice: "¡Más quisieras, petardo!" y lo arroja del coche. Bender también aparece en el episodio de Los Simpson Bart vs. Lisa vs. The Third Grade, cuando Bart se queda dormido en clase, sueña que todos sus compañeros son personajes famosos de series de televisión que ha estado viendo, uno de ellos es Bender. También aparece en el episodio de Los Simpson Missionary: Impossible como un operador de teléfono. En el episodio My Big Fat Geek Wedding aparece como un muñeco de acción que es firmado por Matt Groening. En el episodio Simpsorama Bender viaja al pasado para matar a Homer Simpson. También aparece como uno de los enemigos de Los Simpson: El videojuego junto a Zoidberg.
 Bender aparece en el episodio Blue Harvest de Padre de familia, al fondo de la cantina Mos Eisley.
 En la serie de historietas basadas en Los Simpsons y Futurama, existe un crossover donde los personajes interactúan entre sí, entre ellos, Bender.
 Bender también ha aparecido en el programa Mad en el corto "La vaca de acero".

Referencias

Enlaces externos 

Bending
Bending
Bending
Antihéroes
Ladrones profesionales ficticios
Veteranos de guerra ficticios